Борунов — фамилия. Известные носители:

 Борунов, Геннадий Фёдорович (1928—2008) — русский художник-живописец.
 Борунов, Евгений (род. 1979) — австралийский фигурист выступающий в танцах на льду со своей супругой М. Борунов.
 Борунов, Мария (род. 1982) — австралийская фигуристка выступающий в танцах на льду со своим супругом Е. Боруновым.